

Hydronymes 

Trois rivières portent le nom de rivière Murchinson (en anglais Murchison River). Il s'agit de :
 la rivière Murchinson (Nouvelle-Zélande)
 la rivière Murchinson (Tasmanie)
 le fleuve Murchinson (Australie-Occidentale)

Patronyme 

Leurs noms honorent le géologue écossais Sir Roderick Murchison.